Mediana – in geometria, segmento che in un triangolo congiunge un vertice al punto medio del lato opposto
 Mediana – in statistica, valore/modalità (o insieme di valori/modalità) assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione